Михаил Чёрный:
 Чёрный, Михаил Кириллович (1911—1985) — кинооператор.
 Чёрный, Михаил Никифорович (1933—2020) — советский художник, живописец и график.